Diablo (tradus din spaniolă Diavol), se poate referi la:
Diavol

Jocuri video

Seria Diablo
Diablo, serie de jocuri video fantastice produse de Blizzard Entertainment
Diablo (joc video), primul joc al seriei
Diablo: Hellfire, al treilea pachet de expansiune al primului joc
Diablo II, al doilea joc al seriei
Diablo II: Lord of Destruction, pachetul oficial de expansiune al celui de-al doilea joc
Diablo III, al treilea joc al seriei

Dezambiguizare